James Edmonds ist der Name folgender Personen:
*James Edmonds (Regisseur) (* 1983), englischer Regisseur
 James Barker Edmonds (1832–1900), US-amerikanischer Politiker
 James Edward Edmonds (1861–1956), britischer General und Historiker
 James Stuart Edmonds (* 1938), US-amerikanischer Ruderer und Olympiateilnehmer.